Beresowskyj ist der Familienname folgender Personen:

 Denys Beresowskyj (* 1974), ukrainischer Konteradmiral, bis 2014 Befehlshaber der ukrainischen Marine, heute stellvertretender Kommandeur der russischen Schwarzmeerflotte
 Ihor Beresowskyj (* 1990), ukrainischer Fußballtorwart

Siehe auch:
 Beresowski